«Дама в голубом» () — портрет работы английского живописца Томаса Гейнсборо. Написан в конце 1770-х — начале 1780-х, в период наивысшего расцвета художественного мастерства Гейнсборо. Находится в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге (единственное произведение художника в музеях России).

Лицо на портрете 
По мнению некоторых исследователей, на портрете изображена дочь адмирала Боскауэна Елизавета, в замужестве герцогиня Бофорт, которой тогда должно быть около 33 лет (родилась 28 мая 1747). Эта версия не является бесспорной, однако альтернативное название картины с французским вариантом титула «Портрет герцогини де Бофор» нередко используется в искусствоведении. Если эта версия верна, то мать Елизаветы  тоже была в своё время знаменита: как одна из самых активных сторонниц леди Монтегю и участница кружка синих чулок.

Как следует из описания в инвентарной книге Государственного Эрмитажа, где указанная картина значится под номером 3509, объект представляет собой холст 76,5 × 63, на котором изображена герцогиня де Бофор в белом платье и светлой шляпе со страусовыми перьями и голубыми лентами на взбитых в высокую прическу напудренных волосах, повернувшейся слегка влево. На шее у неё чёрная завязанная бантом под подбородком ленточка, на которой висит золотой крестик. Правой рукой с браслетом, украшенным камеей, она придерживает на груди голубой шарф. Изображение — погрудное.

Художественные особенности 
Картина относится ко времени расцвета таланта Гейнсборо, когда он создал целый ряд поэтичных женских портретов в стиле Ван Дейка. Художнику удалось передать утончённую красоту и аристократическую элегантность дамы, грациозность движения руки, поддерживающей шаль. Другой искусствовед пишет:

Передано не столько настроение модели, сколько то, что сам художник в ней ищет. У „Дамы в голубом“ мечтательный взгляд, мягкая линия плеч. Её тонкая шея будто не в силах вынести тяжесть причёски, и голова чуть-чуть склоняется, как экзотический цветок на тонком стебле. Построенный на изысканной гармонии холодных тонов, портрет кажется сотканным из лёгких мазков, разнообразных по форме и плотности. Создаётся впечатление, что пряди волос не кистью исполнены, а нарисованы мягким карандашом.

История приобретения 
Портрет был куплен у прежнего владельца егермейстером А. З. Хитрово́ (1848—1912) для его частной коллекции английской портретной живописи. К концу жизни Хитрово владел весьма значительной по тому времени коллекцией картин, среди которых имелись произведения выдающихся английских портретистов Гейнсборо, Ромни, Лоуренса. В 1912 году по его завещанию вся коллекция, включая данный портрет, была безвозмездно передана Эрмитажу, где портрет находится в настоящее время (инв. № 3509). Это единственное известное произведение Гейнсборо, находящееся в России.

См. также 
 «Дама в голубом» (Портрет Е. М. Мартыновой) — картина К. А. Сомова
 «Женщина, читающая письмо» — картина Яна Вермеера
 Bridgeman Art Library против Corel

Примечания

Ссылки 
 
 

Картины по алфавиту
Женские портреты XVIII века
Картины Томаса Гейнсборо
Картины из собраний Государственного Эрмитажа
Картины 1780 года